El Campeonato Mundial de Carreras de Relevos es un certamen bienal de atletismo bajo la organización de World Athletics. 

El evento se aprobó durante la reunión del Consejo Directivo de la entidad en el mes de agosto de 2012, en el que se decidió también que las primeras dos ediciones de los años 2014 y 2015 se realizaran en la ciudad de Nasáu, Bahamas. Después de este certamen se celebra cada dos años.

Las pruebas que tienen lugar en el campeonato, tanto en la rama masculina como en la femenina, son las siguientes: 
4 × 100 metros
4 × 200 metros
4 × 400 metros
Relevo mixto de obstáculos
4 × 400 metros mixto
2 × 2 × 400 mixto

Fuera del programa:
4 × 1500 metros (efectuada en 2014).
Relevo de medio fondo (1200 m, 400 m, 800 m, 1600 m, efectuada en 2015).
4 × 800 metros (efectuada en las tres primeras ediciones).

Ediciones

Premiación 
La selección nacional que acumule más puntos en cada campeonato se hace acreedor al Golden Baton (Testigo dorado). Los puntos se adjudican de acuerdo a las posiciones en la carrera final de cada evento, tanto en la rama masculina como en la femenina. Al primer puesto se le otorgan 8 puntos, al segundo 7, al tercero 6, y así sucesivamente a los puestos inferiores.

Ganadores por edición

Plusmarcas del campeonato

Masculino 

 La marca es también récord mundial vigente.

Femenino 

 La marca es también récord mundial vigente.

Notas

Referencias 

Campeonatos mundiales de carreras de relevos